Aardrijkskunde
Gillespie (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Gillespie County, een county in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Gillespie
Dizzy Gillespie, Amerikaans jazztrompettist, bandleider en componist
Grant Gillespie, Schots voetballer
Mark Gillespie, lid van de voormalige boyband Big Fun